Атанас Иванов може да се отнася за:
 Атанас Иванов (1815 - 1897), български книжовник и учител;
 Атанас Иванов Киров (1858 - 1925), български опълченец;
 Атанас Иванов, български просветен деец, учител;
 Атанас Иванов (1874 - 1956), деец на ВМОРО.